Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 8 и 9 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 43 спортсменки из 28 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине являлась американская пловчиха Эллисон Шмитт, которая попала в заявку сборной США на Игры в Рио-де-Жанейро, но выступала только в эстафетных дисциплинах.

Олимпийское золото 2016 года на 200-метровке завоевала Кэти Ледеки. Для 19-летней американки эта золотая медаль стала второй на Играх в Рио-де-Жанейро (двумя днями ранее она выиграла 400 метров вольным стилем) и третьей в карьере. Серебряную награду, установив новый национальный рекорд, завоевала шведка Сара Шёстрём, а бронзовую медаль выиграла австралийка Эмма Маккеон. Всего лишь 0,26 с. в борьбе за бронзу ей уступила олимпийская чемпионка 2008 года и обладательница мирового рекорда в этой дисциплине итальянка Федерика Пеллегрини.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований ни одна из спортсменок не смогла превзойти данные результаты.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com